Zajączkowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Zajączkowo, dans le powiat de Bytów ;
 du village de Zajączkowo, dans le powiat de Kościerzyna ;
 du village de Zajączkowo, dans le powiat de Słupsk ;
 du village de Zajączkowo, dans le powiat de Tczew.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Zajączkowo, dans le powiat d'Elbląg ;
 du village de Zajączkowo, dans le powiat de Nowe Miasto ;
 du village de Zajączkowo, dans le powiat d'Ostróda.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Zajączkowo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Zajączkowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Zajączkowo, dans la voïvodie de Podlachie ;
 du village de Zajączkowo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.